Les  sont une ethnie de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Le huli est la langue parlée par cette ethnie.
 Huli (湖里) est une île placée sous la juridiction de la ville Xiamen, en Chine.

Homonymie de toponyme